Аватла има више значења:
 Аватла (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватла (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватла (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватла (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику